15 oder Fünfzehn steht für:
 Fünfzehn, Zahl
 15, das Jahr nach 15 Christus
 15 v. Chr., das Jahr 15 vor Christus

Siehe auch:
 Fifteen
 Typ 15 (Begriffsklärung)
 X-15 (Begriffsklärung)